NORAH, een wegenbouwproject in de regio Den Haag
Een meisjesnaam. Korte vorm van Eleonora

Zie ook
Nora